Список включает родовые таксоны вирусов.

Список родов вирусов

A 

 Aalivirus
 Aarhusvirus
 Abbeymikolonvirus
 Abidjanvirus
 Abouovirus
 Acadevirus
 Acadianvirus
 Acionnavirus
 Actinovirus
 Aegirvirus
 Aerosvirus
 Affertcholeramvirus
 Agatevirus
 Ageyesisatellite
 Aghbyvirus
 Agnathovirus
 Agricanvirus
 Agtrevirus
 Ahduovirus
 Ahphunavirus
 Ahtivirus
 Ailurivirus
 Albetovirus
 Alcyoneusvirus
 Alefpapillomavirus
 Alexandravirus
 Alfamovirus
 Allexivirus
 Allolevivirus
 Almendravirus
 Alphaabyssovirus
 Alphaarterivirus
 Alphabaculovirus
 Alphacarmotetravirus
 Alphacarmovirus
 Alphachrysovirus
 Alphacoronavirus
 Alphaendornavirus
 Alphaentomopoxvirus
 Alphafusellovirus
 Alphaguttavirus
 Alphainfluenzavirus
 Alphaletovirus
 Alphalipothrixvirus
 Alphamesonivirus
 Alphamononivirus
 Alphanecrovirus
 Alphanemrhavirus
 Alphanodavirus
 Alphanucleorhabdovirus
 Alphanudivirus
 Alphaovalivirus
 Alphapapillomavirus
 Alphapartitivirus
 Alphapermutotetravirus
 Alphapleolipovirus
 Alphapolyomavirus
 Alphaportoglobovirus
 Alpharetrovirus
 Alphasphaerolipovirus
 Alphaspiravirus
 Alphatectivirus
 Alphatorquevirus
 Alphatrevirus
 Alphatristromavirus
 Alphaturrivirus
 Alphavirus
 Amalgavirus
 Amdoparvovirus
 Amigovirus
 Ampelovirus
 Ampivirus
 Ampullavirus
 Ampunavirus
 Anamdongvirus
 Anaposvirus
 Anativirus
 Anatolevirus
 Andhravirus
 Andrewvirus
 Andromedavirus
 Anphevirus
 Antennavirus
 Anulavirus
 Aokuangvirus
 Aparavirus
 Apdecimavirus
 Aphroditevirus
 Aphthovirus
 Appavirus
 Apricotvirus
 Apscaviroid
 Aquabirnavirus
 Aqualcavirus
 Aquamavirus
 Aquambidensovirus
 Aquaparamyxovirus
 Aquareovirus
 Arepavirus
 Arequatrovirus
 Aresaunavirus
 Arlivirus
 Armstrongvirus
 Artiparvovirus
 Arurhavirus
 Ascovirus
 Asfivirus
 Ashivirus
 Asteriusvirus
 Atadenovirus
 Atlauavirus
 Attisvirus
 Attoomivirus
 Atuphduovirus
 Aumaivirus
 Aureusvirus
 Aurivirus
 Aurunvirus
 Austintatiousvirus
 Avastrovirus
 Avenavirus
 Aveparvovirus
 Aviadenovirus
 Avibirnavirus
 Avihepadnavirus
 Avihepatovirus
 Avipoxvirus
 Avisivirus
 Avsunviroid
 Avunavirus
 Axomammavirus
 Ayakvirus
 Ayaqvirus

B 

 Babusatellite
 Babuvirus
 Bacillarnavirus
 Badaguanvirus
 Badnavirus
 Bafinivirus
 Baikalvirus
 Baltimorevirus
 Banchanvirus
 Bandavirus
 Bantamvirus
 Baoshanvirus
 Barbavirus
 Barhavirus
 Barnavirus
 Barnyardvirus
 Bastillevirus
 Batrachovirus
 Bavovirus
 Baxtervirus
 Baylorvirus
 Bcepmuvirus
 Bdellomicrovirus
 Becurtovirus
 Beetrevirus
 Begomovirus
 Beidivirus
 Bellamyvirus
 Bendigovirus
 Benyvirus
 Bequatrovirus
 Berhavirus
 Berlinvirus
 Bernalvirus
 Bertelyvirus
 Betaarterivirus
 Betabaculovirus
 Betacarmovirus
 Betachrysovirus
 Betacoronavirus
 Betaendornavirus
 Betaentomopoxvirus
 Betafusellovirus
 Betaguttavirus
 Betainfluenzavirus
 Betalipothrixvirus
 Betanecrovirus
 Betanodavirus
 Betanucleorhabdovirus
 Betanudivirus
 Betapapillomavirus
 Betapartitivirus
 Betapleolipovirus
 Betapolyomavirus
 Betaretrovirus
 Betasatellite
 Betasphaerolipovirus
 Betatectivirus
 Betatetravirus
 Betatorquevirus
 Betterkatzvirus
 Bevemovirus
 Bicaudavirus
 Bidensovirus
 Bielevirus
 Bifilivirus
 Bifseptvirus
 Bignuzvirus
 Bingvirus
 Biquartavirus
 Biseptimavirus
 Bixzunavirus
 Bjornvirus
 Blattambidensovirus
 Blosnavirus
 Blunervirus
 Bocaparvovirus
 Bolenivirus
 Bongovirus
 Bonnellvirus
 Boosepivirus
 Bopivirus
 Bostovirus
 Botoulivirus
 Botrexvirus
 Botybirnavirus
 Bovismacovirus
 Bovispumavirus
 Bowservirus
 Bracovirus
 Brambyvirus
 Brevihamaparvovirus
 Bridgettevirus
 Brigitvirus
 Britbratvirus
 Brizovirus
 Bromovirus
 Bronvirus
 Brujitavirus
 Brunovirus
 Brussowvirus
 Bruynoghevirus
 Bucovirus
 Busanvirus
 Buttersvirus
 Bymovirus

C 

 Caeruleovirus
 Cafeteriavirus
 Caligrhavirus
 Camvirus
 Canoevirus
 Capillovirus
 Capistrivirus
 Capripoxvirus
 Capulavirus
 Carbovirus
 Cardiovirus
 Cardoreovirus
 Carlavirus
 Carltongylesvirus
 Caroctavirus
 Carpasinavirus
 Casadabanvirus
 Catalunyavirus
 Caulimovirus
 Cavemovirus
 Cbastvirus
 Cecivirus
 Ceduovirus
 Ceetrepovirus
 Celavirus
 Centapoxvirus
 Cepunavirus
 Cequinquevirus
 Certrevirus
 Cervidpoxvirus
 Cetovirus
 Chakrabartyvirus
 Chaphamaparvovirus
 Charlievirus
 Charybdisvirus
 Charybnivirus
 Chatterjeevirus
 Chenonavirus
 Cheoctovirus
 Cheravirus
 Cheungvirus
 Chiangmaivirus
 Chimshavirus
 Chipapillomavirus
 Chipolycivirus
 Chivirus
 Chlamydiamicrovirus
 Chloriridovirus
 Chlorovirus
 Chordovirus
 Chosvirus
 Christensenvirus
 Chunghsingvirus
 Cilevirus
 Cimpunavirus
 Cinunavirus
 Circovirus
 Citexvirus
 Citrivirus
 Clavavirus
 Clecrusatellite
 Closterovirus
 Clostunsatellite
 Cocadviroid
 Coccolithovirus
 Coetzeevirus
 Coguvirus
 Colecusatellite
 Coleviroid
 Colossusvirus
 Coltivirus
 Comovirus
 Coopervirus
 Copiparvovirus
 Coralvirus
 Coriovirus
 Corndogvirus
 Cornellvirus
 Corticovirus
 Cosavirus
 Cosmacovirus
 Crahelivirus
 Crinivirus
 Cripavirus
 Crocodylidpoxvirus
 Crohivirus
 Cronosvirus
 Cronusvirus
 Crustavirus
 Cryspovirus
 Cucumovirus
 Cuernavacavirus
 Cuevavirus
 Cultervirus
 Curiovirus
 Curtovirus
 Cyclitvirus
 Cyclophivirus
 Cyclovirus
 Cymopoleiavirus
 Cynoglossusvirus
 Cypovirus
 Cyprinivirus
 Cystovirus
 Cytomegalovirus
 Cytorhabdovirus

D 

 Daemvirus
 Daredevilvirus
 Decapodiridovirus
 Decurrovirus
 Delepquintavirus
 Deltaarterivirus
 Deltabaculovirus
 Deltacoronavirus
 Deltaentomopoxvirus
 Deltaflexivirus
 Deltainfluenzavirus
 Deltalipothrixvirus
 Deltapapillomavirus
 Deltapartitivirus
 Deltapolyomavirus
 Deltaretrovirus
 Deltasatellite
 Deltatorquevirus
 Deltavirus
 Demosthenesvirus
 Dependoparvovirus
 Derbicusvirus
 Detrevirus
 Dhakavirus
 Dhillonvirus
 Dianlovirus
 Dianthovirus
 Diatodnavirus
 Dichorhavirus
 Dicipivirus
 Diegovirus
 Dinodnavirus
 Dinornavirus
 Dinovernavirus
 Dioscovirus
 Diresapivirus
 Dismasvirus
 Divavirus
 Doucettevirus
 Douglaswolinvirus
 Dragsmacovirus
 Dronavirus
 Drosmacovirus
 Drulisvirus
 Dyochipapillomavirus
 Dyodeltapapillomavirus
 Dyoepsilonpapillomavirus
 Dyoetapapillomavirus
 Dyoiotapapillomavirus
 Dyokappapapillomavirus
 Dyolambdapapillomavirus
 Dyomupapillomavirus
 Dyonupapillomavirus
 Dyoomegapapillomavirus
 Dyoomikronpapillomavirus
 Dyophipapillomavirus
 Dyopipapillomavirus
 Dyopsipapillomavirus
 Dyorhopapillomavirus
 Dyosigmapapillomavirus
 Dyotaupapillomavirus
 Dyothetapapillomavirus
 Dyoupsilonpapillomavirus
 Dyoxipapillomavirus
 Dyozetapapillomavirus

E 

 Eapunavirus
 Eastlansingvirus
 Ebolavirus
 Eclunavirus
 Edenvirus
 Efquatrovirus
 Eganvirus
 Eiauvirus
 Eisenstarkvirus
 Elaviroid
 Elerivirus
 Elunavirus
 Elvirus
 Emalynvirus
 Emaravirus
 Emdodecavirus
 Enamovirus
 Eneladusvirus
 Enhodamvirus
 Enquatrovirus
 Enterovirus
 Entnonagintavirus
 Entomobirnavirus
 Entovirus
 Ephemerovirus
 Eponavirus
 Epseptimavirus
 Epsilonarterivirus
 Epsilonpapillomavirus
 Epsilonretrovirus
 Epsilontorquevirus
 Equispumavirus
 Eracentumvirus
 Eragrovirus
 Erbovirus
 Ermolevavirus
 Errantivirus
 Erskinevirus
 Erythroparvovirus
 Etaarterivirus
 Etapapillomavirus
 Etatorquevirus
 Eurybiavirus
 Eyrevirus

F 

 Fabavirus
 Fabenesatellite
 Fairfaxidumvirus
 Farahnazvirus
 Faunusvirus
 Felipivirus
 Felispumavirus
 Felixounavirus
 Felsduovirus
 Feofaniavirus
 Feravirus
 Ferlavirus
 Fibralongavirus
 Fibrovirus
 Ficleduovirus
 Fijivirus
 Finnlakevirus
 Fipivirus
 Fipvunavirus
 Firehammervirus
 Fischettivirus
 Fishburnevirus
 Flaumdravirus
 Flavivirus
 Fletchervirus
 Foetvirus
 Foturvirus
 Foussvirus
 Foveavirus
 Franklinbayvirus
 Friunavirus
 Fromanvirus
 Furovirus
 Fussvirus

G 

 Gaiavirus
 Gajwadongvirus
 Galaxyvirus
 Gallantivirus
 Gallivirus
 Galunavirus
 Gamaleyavirus
 Gammaarterivirus
 Gammabaculovirus
 Gammacarmovirus
 Gammacoronavirus
 Gammaentomopoxvirus
 Gammainfluenzavirus
 Gammalipothrixvirus
 Gammanucleorhabdovirus
 Gammapapillomavirus
 Gammapartitivirus
 Gammapleolipovirus
 Gammapolyomavirus
 Gammaretrovirus
 Gammasphaerolipovirus
 Gammatectivirus
 Gammatorquevirus
 Gamtrevirus
 Gaprivervirus
 Gelderlandvirus
 Gemycircularvirus
 Gemyduguivirus
 Gemygorvirus
 Gemykibivirus
 Gemykolovirus
 Gemykrogvirus
 Gemykroznavirus
 Gemytondvirus
 Gemyvongvirus
 Gequatrovirus
 Gesputvirus
 Getalongvirus
 Getseptimavirus
 Ghobesvirus
 Ghunavirus
 Giardiavirus
 Giessenvirus
 Gilesvirus
 Gillianvirus
 Globulovirus
 Glossinavirus
 Godonkavirus
 Gofduovirus
 Goodmanvirus
 Goravirus
 Gordonvirus
 Gordtnkvirus
 Gorganvirus
 Gorjumvirus
 Goslarvirus
 Gosmusatellite
 Goukovirus
 Grablovirus
 Gruhelivirus
 Grusopivirus
 Guelphvirus
 Gustavvirus
 Gutovirus
 Gyeonggidovirus
 Gyeongsanvirus
 Gyrovirus

H 

 Haartmanvirus
 Habenivirus
 Hanrivervirus
 Hapavirus
 Hapunavirus
 Harbinvirus
 Harkavirus
 Harrisonvirus
 Hartmanivirus
 Hawkeyevirus
 Hedwigvirus
 Heilongjiangvirus
 Helsettvirus
 Helsingorvirus
 Hemiambidensovirus
 Hemipivirus
 Hemivirus
 Hendrixvirus
 Henipavirus
 Hepacivirus
 Hepanhamaparvovirus
 Hepatovirus
 Herbevirus
 Herpetohepadnavirus
 Hexartovirus
 Higashivirus
 Higrevirus
 Hiyaavirus
 Hollowayvirus
 Holosalinivirus
 Homburgvirus
 Hongcheonvirus
 Hoplichthysvirus
 Hordeivirus
 Horusvirus
 Horwuvirus
 Hostuviroid
 Hpunavirus
 Hubavirus
 Hubramonavirus
 Huchismacovirus
 Hudivirus
 Hudovirus
 Hunnivirus
 Hupolycivirus
 Hypovirus

I 

 Iapetusvirus
 Ichnovirus
 Ichtadenovirus
 Ichthamaparvovirus
 Ictalurivirus
 Idaeovirus
 Idnoreovirus
 Iflavirus
 Igirivirus
 Ikedavirus
 Ilarvirus
 Iltovirus
 Ilzatvirus
 Incheonvrus
 Infratovirus
 Infulavirus
 Inhavirus
 Inovirus
 Invictavirus
 Iodovirus
 Ionavirus
 Iotaarterivirus
 Iotapapillomavirus
 Iotatorquevirus
 Ipomovirus
 Iridovirus
 Irtavirus
 Isavirus
 Iteradensovirus
 Ithacavirus
 Ixovirus

J 

 Jacevirus
 Jalkavirus
 Jarilovirus
 Jasminevirus
 Jedunavirus
 Jeilongvirus
 Jenstvirus
 Jerseyvirus
 Jesfedecavirus
 Jiaodavirus
 Jiaoyazivirus
 Jilinvirus
 Jimmervirus
 Johnsonvirus
 Jonvirus
 Juiceboxvirus
 Jwalphavirus

K 

 Kafavirus
 Kafunavirus
 Kagunavirus
 Kairosalinivirus
 Kajamvirus
 Kakivirus
 Kalppathivirus
 Kanaloavirus
 Kantovirus
 Kaohsiungvirus
 Kappaarterivirus
 Kappapapillomavirus
 Kappatorquevirus
 Karamvirus
 Kayfunavirus
 Kayvirus
 Kelleziovirus
 Kelmasvirus
 Kelquatrovirus
 Kembevirus
 Kieseladnavirus
 Kilunavirus
 Kirikabuvirus
 Kisquattuordecimvirus
 Kisquinquevirus
 Kleczkowskavirus
 Klementvirus
 Kobuvirus
 Kochikohdavirus
 Kochitakasuvirus
 Kojivirus
 Kolesnikvirus
 Korravirus
 Kostyavirus
 Kotilavirus
 Koutsourovirus
 Krakvirus
 Krampusvirus
 Krischvirus
 Krylovvirus
 Kryptosalinivirus
 Kukrinivirus
 Kunsagivirus
 Kuravirus
 Kusarnavirus
 Kuttervirus

L 

 Labyrnavirus
 Lacusarxvirus
 Lagaffevirus
 Lagovirus
 Lambdaarterivirus
 Lambdapapillomavirus
 Lambdatorquevirus
 Lambdavirus
 Lanavirus
 Laroyevirus
 Laulavirus
 Lauvirus
 Ledantevirus
 Lederbergvirus
 Leishmaniavirus
 Lentavirus
 Lentinuvirus
 Lentivirus
 Lenusvirus
 Leporipoxvirus
 Lessievirus
 Leucotheavirus
 Levivirus
 Libanvirus
 Lidleunavirus
 Liebevirus
 Liefievirus
 Lightbulbvirus
 Likavirus
 Lilyvirus
 Limdunavirus
 Limelightvirus
 Limestonevirus
 Limnipivirus
 Lincruvirus
 Lindendrivevirus
 Lineavirus
 Lingvirus
 Lirvirus
 Litunavirus
 Livupivirus
 Llyrvirus
 Loanvirus
 Locarnavirus
 Loessnervirus
 Lokivirus
 Lolavirus
 Lomovskayavirus
 Longwoodvirus
 Loriparvovirus
 Lostrhavirus
 Loudonvirus
 Loughboroughvirus
 Lubbockvirus
 Luckybarnesvirus
 Luckytenvirus
 Ludopivirus
 Lughvirus
 Lullwatervirus
 Luteovirus
 Luzseptimavirus
 Lwoffvirus
 Lyctovirus
 Lymphocryptovirus
 Lymphocystivirus
 Lyssavirus

M 

 Macanavirus
 Macavirus
 Machinavirus
 Machlomovirus
 Macluravirus
 Macronovirus
 Macropopoxvirus
 Maculavirus
 Maculvirus
 Maenadvirus
 Magadivirus
 Magoulivirus
 Majavirus
 Malagasivirus
 Mamastrovirus
 Mammarenavirus
 Mandarivirus
 Manhattanvirus
 Mapvirus
 Marafivirus
 Marburgvirus
 Mardecavirus
 Mardivirus
 Marnavirus
 Marseillevirus
 Marthavirus
 Marvinvirus
 Mastadenovirus
 Mastrevirus
 Mavirus
 Maxrubnervirus
 Mazuvirus
 Megabirnavirus
 Megalocytivirus
 Megrivirus
 Mementomorivirus
 Metaavulavirus
 Metahepadnavirus
 Metamorphoovirus
 Metapneumovirus
 Metavirus
 Metrivirus
 Mguuvirus
 Mieseafarmvirus
 Milvetsatellite
 Mimasvirus
 Mimivirus
 Mimoreovirus
 Miniambidensovirus
 Minipunavirus
 Minovirus
 Minunavirus
 Mischivirus
 Mitovirus
 Mivedwarsatellite
 Mivirus
 Mobatvirus
 Mobuvirus
 Moineauvirus
 Molluscipoxvirus
 Montyvirus
 Mooglevirus
 Moonvirus
 Morbillivirus
 Mosavirus
 Mosigvirus
 Mousrhavirus
 Muarterivirus
 Mudcatvirus
 Mukerjeevirus
 Mupapillomavirus
 Mupivirus
 Murciavirus
 Muromegalovirus
 Murrayvirus
 Muscavirus
 Mushuvirus
 Mustelpoxvirus
 Mutorquevirus
 Muvirus
 Mycoflexivirus
 Mycoreovirus
 Myohalovirus
 Myrropivirus
 Myunavirus
 Myxoctovirus

N 

 Nacovirus
 Naesvirus
 Namakavirus
 Nampongvirus
 Nanhaivirus
 Nankokuvirus
 Nanovirus
 Napahaivirus
 Narmovirus
 Narnavirus
 Nazgulvirus
 Nebovirus
 Neferthenavirus
 Negarvirus
 Nepovirus
 Neptunevirus
 Nereusvirus
 Nerrivikvirus
 Nickievirus
 Ningirsuvirus
 Nipunavirus
 Nitmarvirus
 Nitunavirus
 Nodensvirus
 Nohivirus
 Nonagvirus
 Nonanavirus
 Norovirus
 Nouzillyvirus
 Novirhabdovirus
 Novosibovirus
 Novosibvirus
 Noxifervirus
 Nuarterivirus
 Nupapillomavirus
 Nutorquevirus
 Nyavirus
 Nyceiraevirus
 Nyfulvavirus
 Nymphadoravirus

O 

 Obolenskvirus
 Oengusvirus
 Ohlsrhavirus
 Oinezvirus
 Okavirus
 Okubovirus
 Oleavirus
 Omegapapillomavirus
 Omegatetravirus
 Omegavirus
 Omikronpapillomavirus
 Oncotshavirus
 Oneupvirus
 Ophiovirus
 Orbivirus
 Orchidvirus
 Orinovirus
 Orivirus
 Orthoavulavirus
 Orthobornavirus
 Orthobunyavirus
 Orthohantavirus
 Orthohepadnavirus
 Orthohepevirus
 Orthonairovirus
 Orthophasmavirus
 Orthopneumovirus
 Orthopoxvirus
 Orthoreovirus
 Orthorubulavirus
 Orthotospovirus
 Oryzavirus
 Oryzopoxvirus
 Oscivirus
 Oshimavirus
 Oslovirus
 Ostreavirus
 Otagovirus
 Ourmiavirus

P 

 Paadamvirus
 Pacuvirus
 Pagavirus
 Pagevirus
 Paguronivirus
 Pahexavirus
 Pahsextavirus
 Pairvirus
 Pakpunavirus
 Palaemonvirus
 Pamexvirus
 Panicovirus
 Panjvirus
 Papanivirus
 Papyrusvirus
 Paraavulavirus
 Parabovirus
 Parahepadnavirus
 Parapoxvirus
 Pararubulavirus
 Parechovirus
 Parhipatevirus
 Pasivirus
 Passerivirus
 Patiencevirus
 Pbi1virus
 Pbunavirus
 Peatvirus
 Pecentumvirus
 Pecluvirus
 Pedosvirus
 Peduovirus
 Pefuambidensovirus
 Pegivirus
 Pegunavirus
 Pekhitvirus
 Pektosvirus
 Pelagivirus
 Pelamoviroid
 Pelarspovirus
 Pemapivirus
 Penstylhamaparvovirus
 Pepyhexavirus
 Percavirus
 Percyvirus
 Perhabdovirus
 Perisivirus
 Peropuvirus
 Pestivirus
 Petsuvirus
 Pettyvirus
 Petuvirus
 Phabquatrovirus
 Phaeovirus
 Phapecoctavirus
 Phasivirus
 Phayoncevirus
 Phietavirus
 Phifelvirus
 Phikmvvirus
 Phikzvirus
 Phimunavirus
 Phipapillomavirus
 Phistoryvirus
 Phitrevirus
 Phlebovirus
 Phutvirus
 Phytoreovirus
 Picardvirus
 Picobirnavirus
 Pidchovirus
 Piedvirus
 Pienvirus
 Pifdecavirus
 Pijolavirus
 Pikminvirus
 Pipapillomavirus
 Pipefishvirus
 Piscihepevirus
 Plaisancevirus
 Plasmavirus
 Platypuvirus
 Playavirus
 Plectrovirus
 Plotvirus
 Poacevirus
 Podivirus
 Poecivirus
 Pogseptimavirus
 Poindextervirus
 Pokrovskaiavirus
 Polemovirus
 Polerovirus
 Pollyceevirus
 Polybotosvirus
 Polymycovirus
 Pomovirus
 Pontunivirus
 Pontusvirus
 Popoffvirus
 Porprismacovirus
 Poseidonvirus
 Pospiviroid
 Potamipivirus
 Potexvirus
 Potyvirus
 Poushouvirus
 Powvirus
 Pradovirus
 Prasinovirus
 Pregotovirus
 Primolicivirus
 Priunavirus
 Proboscivirus
 Prosimiispumavirus
 Protoambidensovirus
 Protobacilladnavirus
 Protoparvovirus
 Prunevirus
 Prymnesiovirus
 Przondovirus
 Psavirus
 Psecadovirus
 Pseudovirus
 Psimunavirus
 Psipapillomavirus
 Pteridovirus
 Pteropopoxvirus
 Pulverervirus
 Punavirus

Q 

 Qadamvirus
 Qingdaovirus
 Quadrivirus
 Quaranjavirus
 Quhwahvirus

R 

 Rabovirus
 Radnorvirus
 Rafivirus
 Raleighvirus
 Ranavirus
 Raphidovirus
 Rauchvirus
 Ravavirus
 Ravinvirus
 Recovirus
 Redivirus
 Reginaelenavirus
 Reptarenavirus
 Reptillovirus
 Rerduovirus
 Respirovirus
 Restivirus
 Reyvirus
 Rhadinovirus
 Rhizidiovirus
 Rhopapillomavirus
 Rigallicvirus
 Rimavirus
 Ripduovirus
 Risingsunvirus
 Risjevirus
 Robigovirus
 Rogerhendrixvirus
 Rogunavirus
 Rohelivirus
 Ronaldovirus
 Ronavirus
 Rosadnavirus
 Rosavirus
 Rosebushvirus
 Rosemountvirus
 Rosenblumvirus
 Roseolovirus
 Rotavirus
 Roufvirus
 Rowavirus
 Roymovirus
 Rtpvirus
 Rubivirus
 Rubodvirus
 Rudivirus
 Ruthyvirus
 Rymovirus
 Ryyoungvirus

S 

 Saclayvirus
 Sadwavirus
 Saetivirus
 Sajorinivirus
 Sakobuvirus
 Salacisavirus
 Salasvirus
 Salemvirus
 Salisharnavirus
 Salivirus
 Salmondvirus
 Salmonivirus
 Salmonpoxvirus
 Salovirus
 Salterprovirus
 Samistivirus
 Samunavirus
 Samwavirus
 Sanovirus
 Sansavirus
 Sapelovirus
 Saphexavirus
 Sapovirus
 Sashavirus
 Sasquatchvirus
 Sasvirus
 Sauletekiovirus
 Saundersvirus
 Sawastrivirus
 Sawgrhavirus
 Scapunavirus
 Schiekvirus
 Schizotequatrovirus
 Schmidvirus
 Schmittlotzvirus
 Schnabeltiervirus
 Schubertvirus
 Scindoambidensovirus
 Sciuripoxvirus
 Sciuriunavirus
 Sclerodarnavirus
 Sclerotimonavirus
 Scleroulivirus
 Scoliodonvirus
 Scottvirus
 Scutavirus
 Scuticavirus
 Seadornavirus
 Sectovirus
 Sednavirus
 Semotivirus
 Senecavirus
 Senquatrovirus
 Seongnamvirus
 Seoulvirus
 Septimatrevirus
 Sepunavirus
 Sequivirus
 Serkorvirus
 Sertoctavirus
 Seunavirus
 Seuratvirus
 Seussvirus
 Sextaecvirus
 Shalavirus
 Shanbavirus
 Shangavirus
 Shapirovirus
 Shaspivirus
 Shenzhenvirus
 Shilevirus
 Shizishanvirus
 Siadenovirus
 Sicinivirus
 Sieqvirus
 Sigmapapillomavirus
 Sigmavirus
 Silviavirus
 Simiispumavirus
 Siminovitchvirus
 Simpcentumvirus
 Simplexvirus
 Sinaivirus
 Sinsheimervirus
 Sirevirus
 Sitaravirus
 Skarprettervirus
 Skunavirus
 Slashvirus
 Slopekvirus
 Smoothievirus
 Sobemovirus
 Socyvirus
 Sogarnavirus
 Solendovirus
 Sonalivirus
 Sophoyesatellite
 Sopolycivirus
 Sortsnevirus
 Soupsvirus
 Sourvirus
 Soymovirus
 Spbetavirus
 Spiromicrovirus
 Sprivivirus
 Sputnikvirus
 Squashvirus
 Sripuvirus
 Staminivirus
 Stanholtvirus
 Steinhofvirus
 Stockinghallvirus
 Stompelvirus
 Stompvirus
 Stopalavirus
 Stopavirus
 Striavirus
 Striwavirus
 Stubburvirus
 Stupnyavirus
 Subclovsatellite
 Subteminivirus
 Sugarlandvirus
 Suipoxvirus
 Sukuvirus
 Sunrhavirus
 Sunshinevirus
 Suspvirus
 Suturavirus
 Suwonvirus
 Svunavirus
 Symapivirus
 Synodonvirus

T 

 Tabernariusvirus
 Taipeivirus
 Tamkungvirus
 Tangaroavirus
 Tankvirus
 Tapwovirus
 Taranisvirus
 Taupapillomavirus
 Tawavirus
 Teetrevirus
 Tefnutvirus
 Tegunavirus
 Telnavirus
 Tenuivirus
 Tepovirus
 Tequatrovirus
 Tequintavirus
 Terapinvirus
 Tertilicivirus
 Teschovirus
 Teseptimavirus
 Tetraparvovirus
 Thamnovirus
 Thaumasvirus
 Thetaarterivirus
 Thetapapillomavirus
 Thetatorquevirus
 Thetisvirus
 Thogotovirus
 Thomixvirus
 Thornevirus
 Thottimvirus
 Tiamatvirus
 Tibrovirus
 Tidunavirus
 Tigrvirus
 Tigunavirus
 Tiilvirus
 Tijeunavirus
 Tilapinevirus
 Timquatrovirus
 Tinduovirus
 Titanvirus
 Tlsvirus
 Tobamovirus
 Tobravirus
 Tombusvirus
 Topocuvirus
 Torbevirus
 Torchivirus
 Torovirus
 Torradovirus
 Tortellinivirus
 Totivirus
 Tottorivirus
 Toursvirus
 Toutatisvirus
 Traversvirus
 Treisdeltapapillomavirus
 Treisepsilonpapillomavirus
 Treisetapapillomavirus
 Treisiotapapillomavirus
 Treiskappapapillomavirus
 Treisthetapapillomavirus
 Treiszetapapillomavirus
 Tremovirus
 Triatovirus
 Triavirus
 Trichomonasvirus
 Trichovirus
 Trigintaduovirus
 Trinavirus
 Trinevirus
 Trippvirus
 Tritimovirus
 Tritonvirus
 Troedvirus
 Tropivirus
 Trungvirus
 Tsarbombavirus
 Tulanevirus
 Tunavirus
 Tunggulviirus
 Tungrovirus
 Tuodvirus
 Tupavirus
 Turncurtovirus
 Turrinivirus
 Twortvirus
 Tymovirus

U 

 Uetakevirus
 Uliginvirus
 Umbravirus
 Unahavirus
 Unaquatrovirus
 Unyawovirus
 Upsilonpapillomavirus
 Uukuvirus

V 

 Vaccinivirus
 Valovirus
 Varicellovirus
 Varicosavirus
 Vashvirus
 Vectrevirus
 Vegasvirus
 Velarivirus
 Vellamovirus
 Vendettavirus
 Vequintavirus
 Versovirus
 Vesiculovirus
 Vesivirus
 Vespertilionpoxvirus
 Vespertiliovirus
 Vhmlvirus
 Vhulanivirus
 Vicialiavirus
 Vicosavirus
 Victorivirus
 Vidquintavirus
 Vieuvirus
 Villovirus
 Vilniusvirus
 Vipunavirus
 Virtovirus
 Vitivirus
 Viunavirus
 Vividuovirus
 Voetvirus
 Vojvodinavirus
 Votkovvirus
 Vulnificusvirus

W 

 Waewaevirus
 Waikavirus
 Wamavirus
 Wanjuvirus
 Warwickvirus
 Wbetavirus
 Weaselvirus
 Webervirus
 Wellingtonvirus
 Wenrivirus
 Whispovirus
 Wifcevirus
 Wildcatvirus
 Wilnyevirus
 Wilsonroadvirus
 Winklervirus
 Wizardvirus
 Woesvirus
 Woodruffvirus
 Wphvirus
 Wuhanvirus
 Wuhivirus
 Wumivirus

X 

 Xiamenvirus
 Xipapillomavirus
 Xipdecavirus
 Xuanwuvirus
 Xuquatrovirus
 Xylivirus

Y 

 Yangvirus
 Yatapoxvirus
 Yingvirus
 Yokohamavirus
 Yoloswagvirus
 Yuavirus
 Yushanvirus
 Yuyuevirus
 Yvonnevirus

Z 

 Zarhavirus
 Zeavirus
 Zetaarterivirus
 Zetapapillomavirus
 Zetatorquevirus
 Zetavirus
 Zindervirus
 Zybavirus

Подроды 

 Ampobartevirus
 Andecovirus
 Aplyccavirus
 Balbicanovirus
 Behecravirus
 Beturrivirus
 Blicbavirus
 Bosnitovirus
 Brangacovirus
 Buldecovirus
 Casualivirus
 Cegacovirus
 Chibartevirus
 Cholivirus
 Colacovirus
 Cradenivirus
 Debiartevirus
 Decacovirus
 Dumedivirus
 Duvinacovirus
 Embecovirus
 Enselivirus
 Eurpobartevirus
 Hanalivirus
 Hedartevirus
 Hepoptovirus
 Herdecovirus
 Hibecovirus
 Igacovirus
 Kadilivirus
 Kaftartevirus
 Karsalivirus
 Kigiartevirus
 Luchacovirus
 Menolivirus
 Merbecovirus
 Micartevirus
 Milecovirus
 Minacovirus
 Minunacovirus
 Mitartevirus
 Myotacovirus
 Namcalivirus
 Nobecovirus
 Nyctacovirus
 Ofalivirus
 Pedacovirus
 Pedartevirus
 Pimfabavirus
 Rebatovirus
 Renitovirus
 Rhinacovirus
 Roypretovirus
 Salnivirus
 Sanematovirus
 Sarbecovirus
 Satsumavirus
 Setracovirus
 Sheartevirus
 Snaturtovirus
 Soracovirus
 Stramovirus
 Sunacovirus
 Tegacovirus
 Tilitovirus
 Tipravirus
 Wenilivirus
 Xintolivirus

Примечания

Ссылки 
 University of Leicester online

Систематика вирусов
Списки таксонов